Plaats in Indonesië
 Sungai Abang (Sarolangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi
 Sungai Abang (Vii Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi